Escadolles, paratge de Rivert, en el terme municipal de Conca de Dalt, al Pallars Jussà
 Escadolles, paratge del terme municipal de Salàs de Pallars, al Pallars Jussà